Macrophya är ett släkte av steklar som beskrevs av Anders Gustav Dahlbom 1835. Macrophya ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Macrophya